Gabelsmühle ist der Ortsname von

 Gabelsmühle (Großeibstadt), Ortsteil der Gemeinde Großeibstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Gabelsmühle (Maroldsweisach), Ortsteil des Marktes Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern